Трояновка — деревня в Борисовском районе Минской области Белоруссии. Входит в Моисеевщинский сельсовет.

История 
До 1924 года деревня входила в состав Холопеничской волости Борисовского уезда.
До 2013 года деревня входила в состав Трояновского сельсовета.

Предприятия 
 Аграрно-животноводческий комплекс ОАО «БАТЭ»

Населённые пункты Борисовского района (Минская область)